Вене () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Вене () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель